Roman Wick, né le  à Zuzwil, dans le canton de Saint-Gall, est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Fils de Marcel Wick, Roman Wick a débuté en LNA en 2002, avec les Kloten Flyers. En 2004, il a été repêché en  au total par les Sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey. Entre 2004 et 2006, il a évolué dans la Ligue de hockey de l'Ouest, pour les Rebels de Red Deer et les Hurricanes de Lethbridge, avant de revenir à Kloten pour la saison 2006-2007.

Il rejoint l'organisation des Sénateurs d'Ottawa, qui l'avait repêché en 2004, en vue de la saison 2010-2011. Relégué en début de saison avec le club ferme de la franchise, les Sénateurs de Binghamton, il dispute néanmoins quelques matchs en Ligue nationale de hockey à la fin de la saison, son premier contre les Sabres de Buffalo le . Il dispute l'intégralité des séries éliminatoires avec Binghamton et devient le premier Suisse à remporter le Coupe Calder remise aux champions de la LAH. Lors de la finale contre les Aeros de Houston, il manque deux rencontres en raison d'une légère commotion cérébrale puis revient pour le sixième et dernier match de la série lors duquel il inscrit le premier but de son équipe. Au total, il marque 9 points dont 4 buts lors de ces séries.

Carrière internationale 
Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde 2008 et 2009 ainsi qu'aux Jeux olympiques de 2010

Trophées et honneurs personnels 
 Vainqueur de la Coupe Calder de la LAH en 2011 avec les Sénateurs de Binghamton

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|2002-2003 ||Kloten Flyers ||LNA ||9 || 1||0 ||1 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||Kloten Flyers ||LNA ||20 ||1 ||1 ||2 ||2 || || || || ||
|-
|2003-2004||GCK Lions ||LNB ||6 ||4 ||0 ||4 ||6 || || || || ||
|-
|2004-2005 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||66 ||32 ||38 ||70 ||25 ||7 ||1 ||2 ||3 ||6
|- 
| 2005-2006||Rebels de Red Deer ||LHOu ||23||7||10||17||8||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2005-2006||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||38 ||14 ||17 ||31 ||20 ||6 ||4 ||3 ||7 ||6
|- 
|2006-2007 ||Kloten Flyers ||LNA ||44 ||12 ||11 ||23 ||20 ||11 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2007-2008 ||Kloten Flyers ||LNA ||50 ||12 ||15 ||27 ||46 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2008-2009 ||Kloten Flyers ||LNA ||45 ||24 ||13 ||37 ||38 ||15 ||5 ||10 ||15 ||12
|-
|2009-2010 ||Kloten Flyers ||LNA || 37|| 15|| 17|| 32|| 8|| 10|| 4|| 5|| 9||8
|-
|2010-2011 ||Sénateurs de Binghamton ||LAH || 70|| 20|| 22|| 42|| 28||21 ||4 ||5 || 9||6
|-
|2010-2011 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
|2011-2012 ||Kloten Flyers ||LNA || 34|| 11|| 10|| 21|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2||4
|-
|2012-2013 || ZSC Lions ||  LNA 
| 42 || 15 || 22 || 37 || 22 || 12 || 5 || 5 || 10 || 8
|-
|2013-2014 || ZSC Lions ||  LNA 
| 47 || 23 || 25 || 48 || 58 || 18 || 3 || 6 || 9 || 20
|-
|2014-2015 || ZSC Lions ||LNA ||49 ||16 ||25 ||41 ||36 ||18 ||6 ||9 ||15 ||22 
|-
|2015-2016 || ZSC Lions ||  LNA 
|38 ||11 ||14 ||25 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2016-2017 || ZSC Lions ||  LNA 
|43 ||20 ||19 ||39 ||20 ||6 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2017-2018 || ZSC Lions ||  LNA 
|47 ||20 ||12 ||32 ||32 ||18 ||2 ||6 ||8 ||20
|-
|2018-2019 || ZSC Lions ||  LNA 
|18 ||3 ||8 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || ZSC Lions ||  LNA 
|40 ||4 ||14 ||18 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| ZSC Lions ||  LNA  || 47 || 1 || 6 ||  7 || 14 || 9 || 1 || 1 || 2 || 14

Statistiques en sélection nationale 

|2003 ||  || CM -18 || 6 || 4 || 0 || 4 || 2 || -4 || 
|-
|2005 ||  || CM Jr. || 6 || 1 || 3 || 4 || 0 || +3 ||  
|-
|2008 ||  || CM || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 ||  
|-
|2009 ||  || CM || 6 || 2 || 2 || 4 || 2 || +1 ||  
|-
|2010 ||  || JO || 5 || 2 || 3 || 5 || 2 || -2 ||    
|-
|2012 ||  || CM || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || -3 ||     
|-
| 2014 || JO || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 ||  ||  ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1985
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Champion de la Coupe Calder
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du EHC Kloten
Joueur du GCK Lions
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace